Hora svatého Elijáše je název více hor a sídel, které jsou pojmenované po proroku svatém Elijáši. Jsou to např.:

Izrael 
 Rom Karmel (Jabal Mar Elyas) — hora v Izraeli

Kanada / USA 
 Mount Saint Elias — hora na hranicích Kanady a USA

Řecko

Hory 
 Profitis Ilias (Antiparos) — hora na ostrově Antiparos v Řecku
 Profitis Ilias (Giona) — hora v pohoří Giona v Řecku
 Profitis Ilias (Gyaros) — hora na ostrově Gyaros v Řecku
 Profitis Ilias (Kalymnos) — hora na ostrově Kalymnos v Řecku
 Profitis Ilias (Kea) — hora na ostrově Kea v Řecku
 Profitis Ilias (Kythnos) — hora na ostrově Kythnos v Řecku
 Profitis Ilias (Milos) — hora na ostrově Milos v Řecku
 Profitis Ilias (Nisyros) — hora na ostrově Nisyros v Řecku
 Profitis Ilias (Olymp) — hora v pohoří Olymp v Řecku
 Profitis Ilias (Rhodos) — hora na ostrově Rhodos v Řecku
 Profitis Ilias (Santorini) — hora na ostrově Santorini v Řecku
 Profitis Ilias (Sifnos) — hora na ostrově Sifnos v Řecku
 Profitis Ilias (Taygetos) — hora v pohoří Taygetos na poloostrově Peloponés v Řecku
 Profitis Ilias (Tilos) — hora na ostrově Tilos v Řecku
 Profitis Ilias Varniotis — hora na ostrově Mykonos v Řecku

Sídla 
 Profitis Ilias (Kalavryta) — vesnice v obci Kalavryta v Západním Řecku v Řecku